Хатип Сарварович Фазылов  (род. 25 апреля 1960) — заслуженный художник РБ (2001), председатель Союза художников Республики Башкортостан (2005).

Биография 
Хатип Сарварович Фазылов родился 24 апреля 1960 года в деревне Янаулово Абзелиловского района Республики Башкортостан. В 1979-м году окончил художественное отделение Уфимского училища искусств.

В составе творческой группы художников России работал на Академической даче имени Ильи Репина (Вышний Волочек, Тверская область), затем в творческой лаборатории художников тюркоязычных стран фонда «Тюрксой» (Турция).

С 1980 года — участник республиканских, региональных, зональных, всероссийских, всесоюзных, международных и групповых выставок. Член Союза художников России с 1990 года.

В 1995 году возглавил творческое объединение художников «Артыш». С 2001 года — заместитель председателя правления Союза художников республики, с октября 2005-го — председатель правления СХ РБ.

Заслуженный художник РФ и РБ (2001,2012). Живёт в Уфе.

Руководитель ТО «Артыш» с 1995 года.

Произведения Фазылова хранятся в БГХМ им. М. В. Нестерова (Уфа), Магнитогорской КГ (Челябинская обл. РФ), ВЗ г. Когалыма (Тюменская обл. РФ), ГНИ «Урал» МК и НП РБ (Уфа), Туймазинском историко-краеведческом музее (г. Туймазы, РБ).

Основные работы 
«Башкирская легенда (Семь девушек)», «Старая печь», «Древо жизни. Шэжэре», «Мугалим. Народный учитель», «Сэсэн», «Сон», «Всадник на фоне гор», «Автопортрет. Сквозь времена», «Мелодия гор», «Рогервикский марш», «Звонкий день»,2008 .

Выставки 
С 1980 года — участник республиканских, региональных, зональных, всероссийских, всесоюзных, международных и групповых выставок.

Награды 
 Серебряная медаль «Традиции, духовность, мастерство» Секретариата СХ РФ (2008).
 Заслуженный художник РФ (2012).
 Премия имени Салавата Юлаева (2020)

Примечания

Ссылки 
 http://www.shrb.ru/painting/fazilov.htm
 http://artageless.com/gallery-fazulov-h-01
Выставка произведений художник Фазылова Хатипа Сарваровича в Стерлитамаке

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы